Бобовище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобовище — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Бобовище — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Бобовище — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Бобовище — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Украина 
 Бобовище — село в Мукачевском районе Закарпатской области.